Continuidad puede hacer referencia a:

 Continuidad (matemática)
 Continuidad cinematográfica o raccord.
 Continuidad (ficción)
 Continuidad uniforme
 Continuidad asistencial
 Ecuación de continuidad
 Continuidad del gobierno
 Principio de continuidad laboral
 IRA de la Continuidad
 Plan de continuidad del negocio
 Tesis de continuidad o Idea de continuidad